«Armillita» puede referirse a:

Dinastía torera 
 Fermín Espinosa Orozco "Armillita" (1880-19??), novillero, banderillero y peón de brega mexicano - padre de:
 Juan Espinosa Saucedo "Armillita" (1905-1964), torero mexicano.
 Fermín Espinosa Saucedo "Armillita (Chico)" (1911-1978), torero mexicano - padre de:
 Víctor Manuel (Manolo) Espinosa Acuña "Armillita" (1939-), torero, ganadero y arquitecto mexicano.
 Fermín Espinosa Menéndez "Armillita (Hijo)" (1956-), torero mexicano - padre de:
 Fermín Espinosa Díaz de León "Armillita (IV)" (1994-), torero mexicano:
 Miguel Espinosa Menéndez "Armillita" (1958-2017), torero mexicano.

Toponimia 
 Plaza de Toros Fermín Espinosa "Armillita", ubicada en Jalostotitlán, Jalisco. México.